Rune – caratteri utilizzati dall'alfabeto runico
Rune – nome proprio di persona scandinavo maschile
Rune – videogioco sparatutto in terza persona del 2000
Rune – rivista italiana dedicata al gioco di ruolo ed al fantasy
Holger Rune – tennista danese